Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911–2004), lid van het Nederlandse Koninklijk Huis
Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven (1969), lid van de Nederlandse Koninklijke Familie
Prins Bernhard (molen), een molen te Waterschei